Peter White (né le  à Montréal au Canada) est un joueur canadien professionnel de hockey sur glace.

Carrière
White est choisi en  lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1989 par les Oilers d'Edmonton. Il joue 220 match en Ligue nationale de hockey, inscrivant 23 buts et 37 aides. White joue également 747 match dans la Ligue américaine de hockey où il inscrit 250 but et 533 aides. Il est l'un des deux seuls joueurs, avec Bill Sweeney à remporter trois fois le trophée John-B.-Sollenberger.

En , il signe avec l'HIFK dans la SM-liiga finlandaise. Lors de la saison 2005-2006 il marque 4 buts et 10 aides en 49 matchs en saison régulière et 11 aides en séries éliminatoires.

En 2013, il sera une des quatre personnalités admises au Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1988-1989 ||Wolverines du Michigan || CCHA ||46||20||33||53||17||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1989-1990 ||Wolverines du Michigan ||CCHA ||45||22||40||62||6||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1990-1991 || Wolverines du Michigan ||CCHA ||37||7||31||38||28||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1991-1992 || Wolverines du Michigan ||CCHA ||44||26||51||77||32||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1992-1993 || Oilers du Cap-Breton || LAH ||64||12||28||40||10||16||3||3||6||12
|-
|1993-1994 || Oilers du Cap-Breton ||LAH ||45||21||49||70||12||5||2||3||5||2
|-
|1993-1994|| Oilers d'Edmonton || LNH ||26||3||5||8||2||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1994-1995 || Oilers du Cap-Breton ||LAH ||65||36||69||105||30||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1994-1995||Oilers d'Edmonton ||LNH||9||2||4||6||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1995-1996 || Knights d'Atlanta || LIH ||36||21||20||41||4||3||0||3||3||2
|-
|1995-1996 || Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||17||6||7||13||6||   ||   ||   ||   ||   
|-
|rowspan="2"| 1995-1996||Oilers d'Edmonton ||LNH||26||5||3||8||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
| Maple Leafs de Toronto ||LNH||1||0||0||0||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1996-1997 || Phantoms de Philadelphie ||LAH ||80||44||61||105||28||10||6||8||14||6
|-
|1997-1998 || Phantoms de Philadelphie ||LAH ||80||27||78||105||28||20||9||9||18||6
|-
|1998-1999 || Phantoms de Philadelphie ||LAH ||77||31||59||90||20||16||4||13||17||12
|-
|1998-1999|| Flyers de Philadelphie ||LNH||3||0||0||0||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1999-2000 || Phantoms de Philadelphie ||LAH ||62||20||41||61||38||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1999-2000||Flyers de Philadelphie ||LNH||21||1||5||6||6||16||0||2||2||0
|-
|2000-2001||Flyers de Philadelphie ||LNH||77||9||16||25||16||3||0||0||0||0
|-
|2001-2002 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||24||4||19||23||18||4||0||1||1||0
|-
|2001-2002|| Blackhawks de Chicago ||LNH||48||3||3||6||10||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2002-2003||Blackhawks de Chicago ||LNH||6||0||1||1||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|rowspan="2"| 2002-2003 || Phantoms de Philadelphie ||LAH ||47||17||26||43||16||   ||   ||   ||   ||   
|-
|Admirals de Norfolk ||LAH ||31||6||17||23||21||9||2||4||6||5
|-
|2003-2004 || Phantoms de Philadelphie ||LAH ||75||12||48||60||39||12||2||1||3||10
|-
|2003-2004||Flyers de Philadelphie ||LNH||3||0||0||0||2||   ||   ||   ||   ||   
|-
| rowspan="2"|2004-2005 || Phantoms de Philadelphie ||LAH ||10||2||6||8||6||   ||   ||   ||   ||   
|-
|| Grizzlies de l'Utah ||LAH ||70||12||25||37||14||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2005-2006 || HIFK ||SM-liiga || 49 || 4 || 10 || 14 || 20 || 11 || 0 || 1 || 1 || 8

| 220 || 23 || 37 || 60 || 36 || 19 || 0 || 2 || 2 || 0

|747 || 250 || 533 || 783 || 286 || 92 || 28 || 42 || 70 || 53

Référence

Naissance en mars 1969
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur des Knights d'Atlanta
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur du HIFK
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Champion de la Coupe Calder
Membre du Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey
Attaquant de hockey sur glace